Condado de Wheeler es el nombre de cuatro condados en los Estados Unidos;

 Condado de Wheeler (Georgia)
 Condado de Wheeler (Nebraska)
 Condado de Wheeler (Oregón)
 Condado de Wheeler (Texas)